Stanislas Emsens (1853-1912), oprichter van SCR-Sibelco
Stanislas Emsens (1926-2018), kleinzoon van de vorige